Antalaha steht für folgende Orte:

 Antalaha (Distrikt), ein Distrikt in der Region Sava in Madagaskar
 Antalaha (Stadt), eine Stadt in der Region Sava in Madagaskar